BQF steht für:
 British Quality Foundation, britischer nationaler Partner der European Foundation for Quality Management
 Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm), siehe Cultural Mainstreaming
 Bundesqualitätsgemeinschaft Flüssigboden (BQF-Qualitätszeiche), siehe Flüssigboden

bqf steht für:
 Baga Kaloum (ISO-639-3-Code), wohl verschwundener Dialekt des Baga-Dialektclusters der Baga (Volk) in Niederguinea

Abkürzung